Петрі́вці — українська географічна назва:

Петрівці — село в Україні, у Миргородському районі Полтавської області.

Петрівці — село в Хорватії, у Вуковарсько-Сремській жупанії

Петрівці — колишнє самостійне село в Словаччині, частина села Пакостів у Гуменському окрузі Пряшівського краю